Hulman kan syfta på:

 Hulmaner – ett släkte i underfamiljen langurer som tillhör familjen markattartade apor
 Hulmaner – i indisk mytologi förkroppsligar de den indiska apguden hanuman
 Tony Hulman (1901–1977), ägare av Indianapolis Motor Speedway